Cremona kan syfta på:

 Cremona (bokhandel) – tidigare bokhandel vid Chalmers tekniska högskola
 Cremona (månkrater) – en månkrater, se Lista över månens kratrar
 486 Cremona – en asteroid

Personer
 Luigi Cremona (1830–1903), italiensk matematiker

Geografi

Italien 

 Cremona (provins) – provins, Lombardiet, 
 Cremona – en kommun och provinshuvudstad, Lombardiet, Provincia di Cremona,

Kanada 

 Cremona (ort) – Alberta, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar